Alexandria Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Alexandria Township, du comté de Divide dans le Dakota du Nord ;
 Alexandria Township, du comté de Leavenworth dans le Kansas ;
 , du comté de Douglas dans le Minnesota ;
 Alexandria Township, du comté de Hunterdon dans le New Jersey.

Homonymie de townships